Изас:

 Изас (приток Средней Терси) — река в Кемеровской области.
 Изас (приток Томи) — река в Хакасии.
 Изас, Алис (род. 1991) — французская актриса кино и телевидения.

См. также 
 Малый Изас — река в России, протекает в Кемеровской области.